Абылай хан Каншер I (Кровопийца) (XVII век) — один из могущественных казахских ханов, владетель Туркестана и Ташкента, потомок Барак-хана (в 7-м колене). Родился в Ургенче. Его отец Уалибек.

Биография 
Получил широкую известность за свою жестокость в боевых походах на соседей. Походы на врагов отличались особой жестокостью, и наводили страх на соседей и внутренних врагов. За это он получил прозвище Қанішер, что в переводе с казахского означает кровопийца.

Его сын Коркем Уали-султан, а внуком был знаменитый казахский хан Абылай, который был прозван так именно в честь своего деда.

Источники

Ссылки 
 Памятник внуку Абылай хану
 Расположение памятника в Алматы

Литература 
 Айбын. Энциклопедия. / Бас ред. Б.Ө.Жақып. — Алматы: «Қазақ энциклопедиясы», 2011. — 880 бет. ISBN 9965-893-73-X

Правители Казахстана
Казахские ханы
Торе
Похороненные в Туркестане